Chic kan vara

 Chic (musikgrupp) – en amerikansk disco- och funkgrupp som bildades år 1976
 Chic (tidskrift) – en tidskrift som utges av Allers förlag